Rostki ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Rostki (Pisz), Ort im Powiat Piski, bis 1945: Rostken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Rostki (Wydminy), Ort im Powiat Giżycki, bis 1945: Rostken, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Woiwodschaft Masowien:
 Rostki (Miedzna), Ort im Powiat Węgrowski
 Rostki (Nowe Miasto), Ort im Powiat Płoński
 Rostki (Szelków), Ort im Powiat Makowski
 Rostki (Troszyn), Ort im Powiat Ostrołęcki
 Woiwodschaft Podlachien:
 Rostki (Jedwabne), Ort im Powiat Łomżyński
 Rostki (Stawiski), Ort im Powiat Kolneński

Siehe auch:
 Rostki Bajtkowskie, Rostki Skomackie, Rostki Wielkie
 Rostki-Daćbogi, Rostki-Piotrowice